De Deuce Customs 28 Ford Roadster, ook Deuce Customs '28 / '29 Ford Roadster, is een tweedeurs cabriolet-sportwagen van de Australische autofabrikant Deuce Customs. Zowel uiterlijk als innerlijk is de 28 Ford Roadster op een Ford gebaseerd; de naam verraadt uit welk bouwjaar het model stamt waarop deze wagen uiterlijk is gebaseerd. De wagen staat geprijsd op 7650 Australische dollar.

28 Ford Roadster